Ел Ремудадеро има више значења:

 Ел Ремудадеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ремудадеро (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ремудадеро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ремудадеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ремудадеро (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ремудадеро (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ремудадеро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ремудадеро (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику